Desa Karangsemanding kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangsemanding (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 112,45), Jawa Timur, 
 Desa Karangsemanding (administrativ by i Indonesien, lat -8,26, long 113,51), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar